Valle Grande o Vallegrande puede hacer referencia a:

Argentina 
 Valle Grande, localidad y capital del departamento de Valle Grande, provincia del Jujuy.
 Departamento de Valle Grande, departamento de la provincia del Jujuy.
 Embalse Valle Grande, ubicada en la provincia de Mendoza.

Bolivia 
 Vallegrande, localidad capital del provincia de Vallegrande, departamento de Santa Cruz.
 Vallegrande (municipio), ubicado en la localidad anterior.
 Provincia Vallegrande, provincia del departamento de Santa Cruz.

Chile 
 Valle Grande (Lampa), sector de la comuna de Lampa, región Metropolitana de Santiago.

España 
 Valle Grande (Santa Cruz de Tenerife), caserío situado en las Islas Canarias.